Burne-Jones ist der Name von

 Edward Burne-Jones (1833–1898), britischer Maler und einer der führenden Vertreter der Präraffaeliten
 Philip Burne-Jones (1861–1926), britischer Kunstmaler und Illustrator

en:Burne-Jones
ja:バーン＝ジョーンズ